

Folclore e media 
 Olandese Volante  – leggendaria nave fantasma del folclore nordeuropeo
 Olandese Volante  – nave fantasma dei Pirati dei Caraibi
 Olandese Volante  – personaggio di SpongeBob

Persone 
 Olandese volante  – soprannome del pioniere dell'aviazione Anthony Fokker
 Olandese volante  – soprannome di Johan Cruijff 
 Olandese volante  – soprannome di Marco van Basten
 Olandese volante  – soprannome di Wesley Sneijder
 Olandese volante  – soprannome di Robin van Persie

Pagine correlate 
 L'olandese volante (disambigua)